Marasmiellus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Marasmiellus i familjen Marasmiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Omphalotaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Marasmiellus